In 1947/48 werd het derde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. FC Kaiserslautern werd kampioen en plaatste zich voor de eerste naoorlogste eindronde om de landstitel. Ook Neuendorf was geplaatst. Neuendorf versloeg Hamburger SV en verloor dan van Kaiserslautern. Deze club had eerst TSV 1860 München uitgeschakeld en verloor in de finale van 1. FC Nürnberg.

De clubs uit Saarland verlieten na dit seizoen de competitie tot 1951. Saarland behoorde in deze tijd niet toe aan West-Duitsland, maar had een aparte status.

Eindstand

Groep Noord

Groep Zuid

Finale 
De winnaar plaatst zich voor de nationale eindronde, de verliezer neemt het op tegen de winnaar van de vicekampioenen voor het tweede ticket voor de eindronde. 
 Heen

 Terug

Finale vicekampioenen
 Heen

 Terug

Kwalificatie Duitse eindronde

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1947/48
Oberliga Südwest